«Грустная история любви» (, Kyon Ki…, ) — индийская мелодрама, снятая режиссёром Приядаршаном в 2005 году. Сюжет опирается на повесть Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Некоторые сцены снимались в Румынии.

Сюжет 
Полковник Кхурана (Ом Пури) руководит своей частной психиатрической клиникой, в которой работает врачом его дочь Танви (Карина Капур). Жестокое обращение с пациентами, которое практикует Кхурана, не способствует их выздоровлению. Танви относится к больным гуманнее своего отца, особенно внимательна она к пациентке под номером 36, о которой она заботится, как о родной матери. Пациентка тоже относится к Танви, как к дочери, до тех пор, пока нуждается в ней, но как только её выписывают из клиники, она проявляет неблагодарность и уезжает, даже не сказав несколько слов на прощание. Это очень ранит Танви, и она решает больше никогда не устанавливать близких отношений со своими пациентами. С этого момента она обращается с больными не лучше, чем её отец. Особенно ненавидит она нового пациента под номером 36, Ананда Шарму (Салман Хан), которого обвинили в убийстве жены, но не приговорили к тюремному заключению, поскольку экспертиза показала появление у него психического отклонения после совершения убийства. Доктор Сунил (Джеки Шрофф), который также работает в клинике, является сыном одного из слуг семьи Шарма и получил медицинское образование благодаря финансовой поддержке отца Ананда. С Анандом они выросли вместе, как братья, поэтому он пытается оградить его от жестокого обращения. Желая разбудить в Танви сострадание к Ананду, он рассказывает ей историю его жизни:

Несколько лет назад Ананд, уехав в Европу, полюбил школьницу по имени Майя (Рими Сен), которая училась в школе при монастыре, пела в церковном хоре и собиралась стать монахиней. Ананду пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать её. Наконец, она стала его женой и приехала с ним в Индию, чтобы познакомиться с его родственниками и друзьями. Но во время званного вечера по этому поводу произошло несчастье: Ананд толкнул её в бассейн, не зная, что она не умеет плавать. Спасти её не успели, и от горя Ананд сошёл с ума.

Услышав эту историю, Танви впервые почувствовала симпатию к пациенту номер 36 и сама не заметила, как полюбила его. Благодаря заботе Сунила и Танви Ананд пошёл на поправку и вскоре должен покинуть клинику. За это время он тоже полюбил Танви и решил жениться на ней. Однако её отец противится этому браку, поскольку уже пообещал дочь в жёны Карану (Сунил Шетти), который как раз приехал к ним, чтобы договориться о свадьбе. Чтобы добиться своего, полковник решает расправиться с Анандом доступными ему средствами.

В ролях 
 Салман Хан — Ананд Шарма, пациент Асилиума
 Карина Капур — доктор Танва Кхурана
 Ом Пури — доктор Кхурана, отец Танвы
 Джеки Шрофф — доктор Сунил, коллега Танвы
 Рими Сен — Майя, погибшая жена Ананда
 Манодж Джоши — П. К. Нараян
 Анил Дхаван — Дипак, пациент Асилиума
 Асрани — пациент Асилиума
 Арун Бакши — пациент Асилиума
 Джавед Хан — пациент Асилиума
 Куруш Дебу — Мунна, Асилиума
 Сунил Шетти — Каран (камео)

Саундтрек

Критика 
Кинокритик  дал фильму 1,5 звезды из 5, назвав его разочаровывающим и одной из самых предсказуемых историй за последнее время, сюжете которой нет ничего интересного.
Кавири Бамзай из India Today заметила, что «режиссер  вполне разумную предпосылку и довёл её до абсурда длинным затянувшимся воспоминанием, скопированным из „Звуков музыки“».
Ирфан Макки в рецензии на Planetbollywood.com хотя и счёл фильм технически совершенным, также добавил, что «трактовка в стиле 80-х годов и невпечатляющая режиссура — самый большой недостаток „Грустной истории любви“».

Кассовые сборы 
Фильм провалился в прокате, собрав в Индии только 180 млн рупий при бюджете в 210 млн. Другой фильм того же режиссёра Garam Masala, имел коммерческий успех.

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Приядаршана
Фильмы Индии 2005 года
Фильмы-ремейки Индии